Meath puede referirse a:

 Condado de Meath, condado de Irlanda.
 Reino de Meath, expresión anglosajona para el antiguo Estado irlandés conocido por Reino de Mide.
 Reino de Meath, Estado medieval irlandés.
 Señorío de Meath, Estado normando del siglo XII en Irlanda.